Friedrich Schultz ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Schultz (Admiral) (1865–1945), deutscher Admiral
 Friedrich Schultz (Architekt) (1876–1945), deutscher Architekt und Baubeamter 
 Friedrich Schultz (Ingenieur) (1902–??), deutscher Bergingenieur 
 Friedrich Wilhelm Schultz (1804–1876), deutscher Botaniker
 Friedrich Wilhelm Schultz-Wenk (Bobby; 1914–1969), deutscher Architekt und Manager, siehe Volkswagen do Brasil #Geschichte von Volkswagen in Brasilien
 Friedrich Wilhelm Albert Schultz (Pseudonym F.WAS; 1880–1945), deutscher Verleger und Dichter 

Siehe auch:
 Fritz Schultz
 Friedrich Schultze
 Friedrich Schulze
 Friedrich Schulz
 Fritz Schulz
 Fritz Schulze